Сент-Аман-Монтрон:

 Сент-Аман-Монтрон — город и коммуна во французском департаменте Шер.
 Сент-Аман-Монтрон — кантон во Франции, находится в регионе Центр, департамент Шер.
 Сент-Аман-Монтрон — округ (фр. Arrondissement) во Франции, один из округов в регионе Центр (регион Франции). Департамент округа — Шер.